L'Honinbo 1943 è stata la seconda edizione del torneo goistico giapponese Honinbo.

Qualificazioni

5 Dan
I due vincitori ottenevano un posto nei due tornei per i 6 Dan.

6 Dan
Al torneo presero parte i giocatori classificati al sesto Dan più i due qualificati del torneo dei 5 Dan ovvero Eio Sakata e Akira Hasegawa. Partecipò anche Yoshinori Murashima, eliminato nel torneo dei 5 Dan, ma che nel frattempo era stato promosso al sesto Dan. I due vincitori ottenevano un posto nei tornei della fase finale.

Fase finale

Prima fase
Ogni torneo garantiva al vincitore un posto nel torneo finale degli sfidanti e dopo aver ottenuto la qualificazione il giocatore non prendeva parte ai seguenti, riducendo il numero dei partecipanti. 

Erano originariamente previsti quattro tornei, nella finale dell'ultimo torneo di qualificazione giunsero Utaro Hashimoto e Shin Kato ma la partita non fu mai disputata in seguito al decesso di Katsukiyo Kubomatsu, vincitore del primo torneo), il 15 dicembre 1941. Poiché Hashimoto era stato il finalista perdente (oltre che allievo del defunto) il posto di Kubomatsu fu assegnato a lui, garantendo a Kato il quarto e ultimo posto disponibile.

Torneo degli sfidanti

Finale
La finale è stata una sfida al meglio delle sei partite. La sfida non fu mai terminata perché Riichi Sekiyama ebbe un collasso durante la seconda partita e a causa delle sue condizioni di salute dovette abbandonare partita e torneo. Utaro Hashimoto vinse il titolo per abbandono.

Honinbo